Bill Brown (1910–1964) amerikai író, tanár, lapszerkesztő, riporter
 Bill Brown (1931–2004) skót válogatott labdarúgókapus